Puškinskaja – stazione della metropolitana di Charkiv
 Puškinskaja – stazione della metropolitana di Minsk
 Puškinskaja – stazione della metropolitana di Mosca
 Puškinskaja – stazione della metropolitana di San Pietroburgo